Příjmení Hatina nosí více významných osobností:

 Alois Hatina (1886–1950) – československý politik
 František Hatina (1892–1971) – český a československý novinář a politik
 Zdeněk Hatina (* 1941) – český skladatel soudobé vážné hudby, pedagog, varhaník, improvizátor, dirigent, sbormistr a ředitel kůru v Brně-Zábrdovicích